Phu Wiang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Khon Kaen, Thailanda, cu o populație de 71.597 de locuitori și o suprafață de 621,6 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 114 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează districtele Wiang Kao și Nong Na Kham.

Referințe 

Amphoe în provincia Khon Kaen